In Westminster wurden mehrere Friedensverträge geschlossen, darunter:
 der Friede von Westminster (1153), der den Englischen Bürgerkrieg von 1135–1154 beendete
 der Friede von Westminster (1654), der den Ersten Englisch-Niederländischen Krieg beendete,
 der Friede von Westminster (1674), auch bekannt als Zweiter Friede von Westminster, der den Dritten Englisch-Niederländischen Krieg beendete.